Willisville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Willisville (Arkansas)
Willisville (Illinois)